Alexandre II de Glücksbourg ( à Glücksbourg –  à Paris (France)), fut brièvement prince souverain d’Albanie du  au  sous le nom d'Alexandre II.

Voir aussi 
Monarques albanais

Histoire de l'Albanie
Naissance en avril 1872
Naissance à Glucksbourg
Naissance dans la province du Schleswig-Holstein
Décès en mai 1937
Décès à Paris
Décès à 65 ans